Куба принимала участие в Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме (Италия) в восьмой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 12 спортсменов (9 мужчин, 3 женщины).

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1960
Страны на летних Олимпийских играх 1960 года